

Carriera

Club 
Cresciuto nelle giovanili del  dopo vari prestiti, tra cui il Motherwell, con il quale disputa 22 partite nella Premier League scozzese si trasferisce al  dove trova continuità. Il 24 giugno 2013, firma con il Brentford dove trova la promozione in Championship.

Il 1 luglio 2017 firma con il Luton Town.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 20 maggio 2022.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Luton Town: 2018-2019

Note

Collegamenti esterni